Forward (basketbal), een positie in het basketbal
 Aanvaller (ijshockey), een positie in de ijshockeysport
 Forward (motorfietsfabrikant), een voormalig Britse motorfietsenfabrikant
GSAVV Forward, een amateurvoetbalclub uit Groningen